Сезон 2016 года чемпионата мира по ралли — 44-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов, стартовал 21 января в Монако и завершился 20 ноября в Австралии. Был также запланирован четырнадцатый этап, который должен был состояться в Китае 9-11 сентября, но позднее был отменён из-за наводнения.

Французский гонщик Себастьен Ожье в четвёртый раз подряд завоевал чемпионский титул. Из-за введённого в прошлом году правила, по которому лидер в первые два дня этапа первым уходит на дистанцию, у него снизилось количество побед, выигранных СУ и некоторые другие показатели, но при этом соперники не сумели в должной мере этим воспользоваться и отрыв от второго места составил более ста очков (впервые с 2013 года). Вторым в чемпионате стал бельгиец Тьерри Невилль, повторив своё достижение 2013 года. Андреас Миккельсен, как и в прошлом году, замкнул призовую тройку и провёл один из лучших сезонов в карьере. Яри-Матти Латвала, напротив, выступал в том сезоне очень нестабильно и занял только шестое место. Хейден Пэддон занял наивысшее для себя четвёртое место и завоевал первую в карьере победу. А ирландец Крейг Брин впервые поднялся на подиум почёта.

Команда Hyundai Motorsport впервые заняла второе место в зачёте производителей. При этом руководство продолжило политику постоянной ротации пилотов между основной и дочерней командами. В результате получилось так, что победы Тьерри Невилля и Хейдена Пэддона были завоёваны за Hyundai Motorsport N. Citroën в 2016 году не участвовал в зачёте производителей, но при этом его пилот Крис Мик завоевал целых две победы. Команда M-Sport выступила значительно слабее, чем в предыдущие несколько лет и смогла завоевать лишь два подиума, а по некоторым показателям уступила даже DMACK World Rally Team, также выступавшей на Ford Fiesta RS WRC.

После окончания сезона команда Volkswagen покинула чемпионат мира. В результате её пилотам пришлось искать себе места в других командах. Латвала перешёл в новообразованную Toyota. Себастьен Ожье предпочёл полузаводскую команду Ford — M-Sport, несмотря на её достаточно скромные результаты последних лет. Андреас Миккельсен не смог найти себе постоянного места и в следующем году выступал на частичном расписании и за Citroën, и за Hyundai.

Календарь сезона 
Дистанция Ралли Швеции была сокращена из-за тёплых погодных условий, превративших замёрзшие дороги в талую грязную слякоть, что сделало использование шипованных шин небезопасным. Также была сокращена дистанция на Ралли Австралии из-за повышенной пыльности на лесных участках. Начиная с этого сезона Ралли Австралии перенесено с сентября на ноябрь и замыкает чемпионат. Ралли Франции (Корсики) проложено по новому маршруту.

Команды и пилоты

Переходы пилотов и изменения в составе производителей 
 С окончанием сезона 2015 года Citroën официально прекратил поддержку своей модели DS3 WRC и в преддверии серьёзных изменений в техническом регламенте сосредоточился на разработке автомобиля 2017 года. Вследствие чего команда не была заявлена в зачёт производителей, но выступала вне зачёта на большинстве этапов с различными пилотами (наибольшее количество гонок провёл Крис Мик — семь).
 Участвовавшая с 2013 по 2015 годы в отдельных этапах чемпионата мира и в категории WRC-2 англо-китайская фирма по производству шин DMACK в 2016 году выступила на полном расписании. Их команда была оснащена автомобилями Ford Fiesta RS WRC, подготовленными M-Sport. За неё выступал только один пилот — эстонец Отт Тянак, вернувшийся на один год из команды M-Sport World Rally Team. Ранее Тянак уже выступал за DMACK на отдельных этапах в 2014 году.
 Элфин Эванс также покинул на год команду M-Sport World Rally Team и выступал в том сезоне в категории WRC-2 на Ford Fiesta R5. Вместо Тянака и Эванса были приглашены Мадс Остберг, перешедший из Citroën, и бывший тест-пилот Toyota Эрик Камилли.
 После неплохих результатов в 2015 году новозеландец Хейден Пэддон был переведён на постоянной основе в команду Hyundai. Компания продолжила свою политику ротации и пилоты тасовались по ходу сезона. Даже основной пилот Hyundai Тьерри Невилль провёл пару этапов за команду Hyundai Motorsport N и по иронии судьбы именно за неё одержал свою единственную в сезоне победу. Впрочем, как и Пэддон.

Ход чемпионата

Этапы и призёры 

Примечания
 † — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:
 1 2 3 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (3 — за 1-е место, 2 — за 2-е, 1 — за 3-е).

Зачёт производителей

Достижения и статистика 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды) 
Команда Citroën не участвовала в 2016 году в зачёте производителей, поэтому в нём две победы Криса Мика достались командам Volkswagen Motorsport и Volkswagen Motorsport II. Однако в этом списке достижения команды учитываются. (В скобках указаны данные согласно зачёту производителей, без учёта Citroën)
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году
Сезоны WRC